Ernesto Augusto V de Hannover (; Hannover, 26 de febrero de 1954) es el jefe de la depuesta Casa Real de Hannover, que gobernó en el Reino de Hannover (hasta 1866) y el soberano Ducado de Brunswick (1913-1918). Como esposo de la princesa Carolina de Mónaco, es cuñado de Alberto II, príncipe soberano de Mónaco. Su riqueza se estima en 500 millones de £.

Biografía

Nacimiento 
Ernesto nació el 16 de febrero de 1954 en Hannover, siendo el hijo mayor del príncipe Ernesto Augusto de Hannover y de su primera esposa, la princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Es primo hermano del Rey Constantino II de Grecia y de la Reina doña Sofía de España.

Fue bautizado con los nombres de: Ernst August Albert Paul Otto Rupprecht Oskar Berthold Friedrich-Ludwig-Ferdinand Christian

Estudios 
Ernesto cursó los primeros estudios en Alemania Occidental, y a los quince años le fue retirado el permiso de conducir motocicletas a causa de un accidente que ocasionó cuando formaba parte de un grupo de chicos roqueros. Poco después era enviado a Inglaterra, donde ingresó en el prestigioso Box Hill Co-Educational School, en el condado de Surrey, donde tan sólo estuvo un trimestre, dado que de pronto surgió en él la vocación por la agricultura, lo que le llevaría a matricularse en el Royal Agricultural College de Cirencester, también en el Reino Unido, siguiendo después los estudios en Canadá.

Polémicas 
Fue fotografiado orinando en el Pabellón de Turquía en la Expo 2000 provocando un incidente diplomático y una denuncia de la embajada turca acusándolo de insultar al pueblo de Turquía.

Demandó con éxito a una revista, obteniendo 9.900 euros, por publicar una imagen de él orinando en el exterior de un hospital de Austria. 

En 2004 fue declarado culpable de asalto y de causar lesiones graves tras golpear supuestamente a un hombre con un puño de acero. Se ha exigido un nuevo juicio sobre el caso por aportación de pruebas falsas. Sus abogados han declarado que Ernesto nunca ha sido propietario de un puño de acero y que nunca ha tenido uno en sus manos.

Problemas de salud 
El 3 de abril de 2005 fue ingresado en un hospital por una pancreatitis aguda, producida por sus excesos. Al día siguiente cayó en un profundo estado de coma, dos días antes de la muerte de su suegro el príncipe Rainiero III de Mónaco. El 8 de abril trabajadores del hospital afirmaron que ya no estaba en coma, pero se mantuvo en cuidados intensivos. El 9 de abril un portavoz del hospital declaró que recibiría "atención médica permanente".

En julio de 2011 contrae una infección abdominal, teniendo que ser ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza.

En abril de 2016 tuvo que ser hospitalizado para someterse a una cirugía vascular de urgencia. Fue trasladado en helicóptero hasta la clínica Feldkirch, en Austria para ser intervenido urgentemente en el Departamento de Cirugía Vascular del doctor Wolfgang J. Hofmann, especialista en el tratamiento de venas estrechas u obstruidas.

En mayo de 2018 se dio a conocer el ingreso hospitalario de Ernesto de Hannover en una clínica de Austria a causa de una grave inflamación del páncreas y varias hemorragias internas.

Matrimonio y descendencia

Matrimonio con Chantal Hochuli 
En 1981, el padre de Ernesto, Ernesto Augusto IV, dejó de considerar vigente la antigua ley de matrimonios iguales que había regido en la Casa de Hannover y después en la familia por la que el heredero debía casarse con alguien de sangre azul. Y lo hizo porque su primogénito varón se casaba con Chantal Hochuli, rica heredera de un multimillonario arquitecto suizo y que se convertiría con el tiempo en una de las damas más influyentes en la vida social de Mónaco. La boda se celebró primero civilmente el 28 de agosto de 1981 en Pattensen (Alemania Occidental) y dos días después por el rito protestante en el castillo de Marienburg, que Ernesto heredaría tras la muerte de su padre en 1987. El matrimonio se instaló en la mansión de Hurlingham Lodge, ubicada en uno de los barrios más elegantes de Londres.

Tuvieron a:
 Ernesto Augusto Andrés Felipe Constantino Maximiliano Rufo Esteban Luis Rodolfo (n. 19 de julio de 1983). Está casado con la rusa Ekaterina Malysheva, con quien tiene a:
 Isabel de Hannover (n. 22 de febrero de 2018).
 Güelfo Augusto de Hannover (n. 14 de marzo de 2019).
 Cristián Enrique Pablo Clemente Francisco Pedro Güelfo Guillermo Ernesto Federico Francisco, nacido el 1 de junio de 1985. Está casado con la peruana Alessandra de Osma Foy, con quien tiene a:
 Nicolás de Hannover (n. 7 de julio de 2020).
 Sofía de Hannover (n. 7 de julio de 2020).

En 1996 empezaron a surgir los rumores que relacionaban a Ernesto con la princesa Carolina de Mónaco, amiga de toda la vida del príncipe. A Ernesto y Carolina se les había visto juntos en Extremo Oriente, en Nueva York, en Londres, etc. hasta que en septiembre de 1997 Ernesto y Chantal se divorciaron.

Matrimonio con Carolina de Mónaco 

En enero de 1999, Ernesto contrajo matrimonio civil con la princesa Carolina, hija de los príncipes Raniero III y Grace de Mónaco.
Tuvieron a:

 Alejandra Carlota Ulrica María (n. 20 de julio de 1999).

Aunque legalmente sigue casado con Carolina de Mónaco, desde 2008 viven y hacen vida por separado.

Distinciones honoríficas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Ernesto Augusto (Casa Real de Hannover).

Ancestros

Notas

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Hannover
Casa de Hannover
Nacidos en Hannover